Bonkov může být:
 obec v polské části Těšínska, polsky Bąków – viz Bonkov (Polsko)
 varianta názvu obce Boňkov na Havličkobrodsku – viz Boňkov